Ма́ссимо Амбрози́ни (; род. 29 мая 1977, Пезаро, Италия) — итальянский футболист, выступавший на позиции полузащитника.

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы «Чезены». За этот клуб он впоследствии и дебютировал в профессиональном футболе, в возрасте 17 лет. Отыграв свой первый сезон (25 матчей), перебрался в «Милан». Проведя за два сезона всего 18 матчей в чемпионате, Амброзини стал играть в аренде за «Виченцу». В том сезоне команда дошла до полуфинала Кубка обладателей кубков. После этого сезона Амброзини вернулся в «Милан», где отвоевав место в основе, в первый же сезон выиграл со своим клубом Скудетто.

Принимал участие в Евро-2000, где вместе с командой дошёл до финала.

В составе «Милана», где провел 18 сезонов, являлся капитаном с 2009 года. Победитель Лиги чемпионов 2003, 2007, победитель Суперкубка Европы 2003, 2007, победитель кубка Италии 2003, чемпион Италии 1996, 1999, 2004, 2011, обладатель Суперкубка Италии 2011.

Из-за травм не сыграл ни на ЧМ-2002, ни на ЧМ-2006.

Статистика выступлений

Клубная 
Данные на 19 мая 2013 года

В сборной

Достижения 
Милан
 Чемпион Италии (4): 1995/96, 1998/99, 2003/04, 2010/11
 Обладатель Кубка Италии (1): 2002/03
 Обладатель Суперкубка Италии (1): 2011
 Победитель Лиги чемпионов (2): 2002/03, 2006/07
 Победитель Суперкубка УЕФА (2): 2003, 2007
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2007

Сборная Италии
 Серебряный призёр чемпионата Европы (1): 2000

Примечания 

{{Италия на ОИ 2000

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Игроки ФК «Чезена»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Виченца»
Игроки ФК «Фиорентина»